Ла-Росилья ()  —   город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Дуранго. Население 1126 человек.

Климат 

Это место имеет климат высокогорья.

Мягкий второй половине дня. Холодные ночи.

Дождливая на лето. Солнечный на зиму.

Муниципалитеты Дуранго
Города Дуранго